Acme Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 , du comté de Hettinger dans le Dakota du Nord ;

 , du comté de Grand Traverse dans le Michigan.

Homonymie de townships